

Симашур — присілок, Глазовський район, Удмуртія
 Симашур — річка в Удмуртії, права притока Пизепа